Seroki – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Łyszkowice 
 Seroki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Lutocin 
 Seroki – przystanek kolejowy w Serokach-Parceli, w województwie mazowieckim

Zobacz też: Seroki (gmina), Seroki-Parcela, Seroki-Wieś